Палаццо́ло может означать:

 Палаццоло-Верчеллезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли
 Палаццоло-Акреиде — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия
 Палаццоло-делло-Стелла — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине
 Палаццоло-суль-Ольо — коммуна в Италии, в провинции Брешиа, области Ломбардия.

Фамилия 
 Палаццоло, Луиджи Мария (1827—1886) — итальянский священник, католический святой.